GBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Great Barrier Island (Nuova Zelanda)
 GBZ – targa automobilistica internazionale di Gibilterra
 gbz – codice ISO 639-3 della lingua dari zoroastriana